Cocco puede referirse a:

Personas
 Anastasio Cocco, científico italiano.
 Miguel Cocco, político dominicano.
 Victorio Cocco, futbolista argentino.
 Roberto Cocco, deportista italiano.

Otros
 Cocos nucifera, planta tropical.